Скок удаљ у женској конкуренцији, био је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 16. и 17. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијске победнице са Олимпијских игара у Лондону 2012  бранила је Бритни Рис из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 38 такмичарки из 26 земаља.

Систем такмичења 
Такмичења у овој дисциплини су одржана у два нивоа:квалификације и финале. Први ниво су квалификације у којима су учествовале све такмичарке подељене у две квалификационе групе. Свака такмичарка је са три скока покушала да прескочи задату норму. Такмичарке које су прескочиле задату норму аутоматски су се квалификовале за финале. Ако је мање од 12 такмичарки (број учесника у финалу) прескочило норму онда ће се та разлика попунити са онима које су постигле резултате најближе квалификационој норми. Квалификације и финале се одржавају у два дана.

Рекорди пре почетка такмичења 
(Стање на дан 11.8.2016)

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичарки у скоку удаљ 2016. године пре почетка такмичења (15. августа 2016), имале су следеће пласман на светској ранг листи у скоку мотком.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Квалификациона норма 
Такмичарке које су периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године оствариле норму квалификовале су се на ОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 6,75. Норму су испуниле 3 такмичарке (КВ), а осталих 9 пласирале су се на основу постигнутог резултата (кв). 
Такмичење је одржано 16. августа 2016. године са почетком у 21:05 по локалном времену.,,

Финале 
Такмичење је одржано 17. августа 2016. године са почетком у 21:15 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Олимпијских и Параолимпијских игара Рио 2016.-скок удаљ за жене 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Скок удаљ на Летњим олимпијским играма